

Patronyme 

 Adolf Ott (1904-1973), SS-Obersturmbannführer ;
 Alfons Ott (1914-1976), musicologue allemand ;
 Anneli Ott (1976-), femme politique estonienne ;
 Carlos Ott (1946-), architecte canadien d'origine uruguayenne ;
 Christine Ott (1963-), musicienne française ;
 Damien Ott (1965-), entraineur de football français ;
 Emma Ott (1907-2011), infirmière suisse ;
 Erich Ott (1944-), artiste allemand ;
 Eugen Ott (1890-1966), General der Infanterie durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Eugen Ott (1889-1977), ambassadeur allemand au Japon ;
 Fred Ott (1860-1936), employé du laboratoire de Thomas Edison et incidemment premier acteur du cinéma ;
 Hubert Ott (né en 1964), homme politique français ;
 Hugo Ott (1931-2022), historien allemand ;
 Ilse Ott (1982-), actrice néerlandaise ;
 John Ott (1909-2000), réalisateur et photobiologiste américain ;
 Lucien Ott (1872-1927), peintre français ;
 Ludwig Ott (1906-1985), théologien catholique et médiéviste allemand ;
 Mel Ott (1909-1958), joueur américain de baseball ;
 Mike Ott (?-), réalisateur américain ;
 Mike Ott (1995-), footballeur philippin ; 
 Mirjam Ott (1972-), joueuse suisse de curling ;
 Peter-Carl Ott (1738-1809), Feldmarschall-Leutnant autrichien durant la Révolution française ;
 Ricardo Ott (?-?), arachnologiste brésilien ;
 Steve Ott (1982-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Thomas Ott (1966-), auteur suisse de bande dessinée ;
 Ott. (?-), ingénieur du son anglais, disc jockey, réalisateur artistique de musique électronique ;
 Frères Ott, entreprise de verriers établie à Strasbourg, de la seconde moitié du .

Informatique 
 .Ott est une extension de fichiers informatiques au format ouvert OpenDocument.
 OTT (over-the-top service) est un service de livraison d'audio, de vidéo et d'autres médias sur Internet.
 
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien